Rhine steht für
 der Rhein (engl.)
 VIA Rhine, von VIA Technologies entwickelter Chipsatz

Rhine  ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten
 Rhine (Georgia), Ortschaft im Dodge County
 Rhine (Town), Town(ship) im Sheboygan County, Wisconsin
 Rhine Center, Ortschaft im Sheboygan County, Wisconsin

Rhine ist der Familienname folgender Personen
 Gary Rhine (1951–2006), US-amerikanischer Filmemacher, Produzent und Autor
 Joseph Banks Rhine (1895–1980), US-amerikanischer Psychologe

Siehe auch:
 Rhein (Begriffsklärung)
 Rein
 Rain
 Rh2ine
 Rijn